Konopczyński (forma żeńska: Konopczyńska; liczba mnoga: Konopczyńscy) – polskie nazwisko. Na początku lat 90. XX wieku w Polsce nosiły je 414 osoby, według nowszych, internetowych oparty danych liczba jest 406. Nazwisko pochodzi od staropolskiego słowa konop i jest najbardziej rozpowszechnione w centralnej Polsce.

Znane osoby noszące to nazwisko 
 Emilian Konopczyński (1839–1911) – polski filolog klasyczny, tłumacz i publicysta;
 Jan Konopczyński (1883–1961) – polski ksiądz rzymskokatolicki;
 Marek Konopczyński (ur. 1956) – polski pedagog;
 Władysław Konopczyński (1880–1952) – polski historyk.

Przypisy 

Polskie nazwiska